Graham, Grahame nebo Graeme má více významů:

 jména osob
 Graham (jméno) – osobní jméno skotského původu
 Seznam článků začínajících na „Graham“
  Graham (příjmení)

geografické pojmy
 Grahamova země v Antarktidě
 Graham County – rozcestník
 Graham (Georgie)
 Graham (Indiana)
 Graham (Missouri)
 Graham (Severní Karolína)
 Graham (Texas)
 Graham (Washington)
 Graham Island

jiný význam
 Grahamova mouka – celozrnná mouka (nazvána podle amerického pastora Sylvestera Grahama)
 Grahamovo pečivo – pečivo vyrobené pouze nebo alespoň částečně z celozrnné mouky (v ČR nejde o právně závazný termín)
 Lukas Graham – dánská soul popová hudební skupina

Reference